Дми́трий Миха́йлович Ковалёв:
 Ковалёв, Дмитрий Михайлович (род. 1991) — российский волейболист.
 Ковалёв, Дмитрий Михайлович (1915—1977) — советский поэт-лирик, переводчик.